Il doppio del torneo di tennis Clarins Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Kristin Godridge e Kirrily Sharpe che hanno battuto in finale Alexia Dechaume e Nathalie Herreman 4–6, 6–3, 6–1.

Teste di serie 
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (primo turno)
 Kristin Godridge /  Kirrily Sharpe (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Clarins Open 1990